Джамал Мусиала (; родился 26 февраля 2003, Фульда, Германия) — немецкий футболист, атакующий полузащитник немецкого клуба «Бавария» и сборной Германии.

Клубная карьера 
Уроженец Фульды, земля Гессен, Джамал начал играть в футбол в академии немецкого клуба «Ленерц». В семилетнем возрасте Джамал переехал с родителями в Великобританию, где тренировался в футбольной академии «Саутгемптона». В 2011 году стал игроком футбольной академии «Челси». В июле 2019 года вернулся в Германию, став игроком футбольной академии «Баварии». 3 июня 2020 года дебютировал в составе «Баварии II» в матче Третьей лиги Германии против «Пройссена».

20 июня 2020 года дебютировал в основном составе «Баварии» в матче немецкой Бундеслиги против «Фрайбурга», выйдя на замену Томасу Мюллеру. Он стал самым молодым дебютантом «Баварии» в Бундеслиге, выйдя на поле в возрасте 17 лет и 115 дней. 23 февраля 2021 года забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Лацио», став самым молодым игроком «Баварии», забивавшим в этом турнире.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Англии до 15, до 16 и до 17 лет. В октябре 2018 года провёл две игры за сборную Германии до 16 лет. В ноябре 2020 года дебютировал в составе сборной Англии до 21 года.

24 февраля 2021 года стало известно о его решении выступать за сборную Германии. 19 марта 2021 года главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв вызвал Джамала для участия в матчах отборочного турнира к чемпионату мира против сборных Исландии, Румынии и Северной Македонии. 25 марта 2021 года Мусиала дебютировал в составе сборной Германии в домашнем матче против сборной Исландии, выйдя на замену на 78-й минуте вместо Кая Хаверца.

Личная жизнь 
Отец футболиста — британец нигерийского происхождения, мать — немка. Мусиала является билингвом, поскольку с рождения одинаково владеет немецким и английским языком.

Клубная статистика

Достижения 
 «Бавария»
 Чемпион Германии (2): 2020/21, 2021/22
 Обладатель Суперкубка Германии (2): 2021, 2022
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2020
 Победитель клубного чемпионата мира по футболу: 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Бавария Мюнхен»
 Профиль футболиста на сайте DFB.de

Футболисты Германии
Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Бавария»